Твиттер-революция () — революции и протесты, координация которых происходит через популярные социальные сети, в частности «Твиттер». Большая часть исследователей относит к твиттер-революциям следующие протестные акции и революционные события:

 Массовые беспорядки в Кишинёве (2009)
 Акции протеста в Иране (2009)
 Революция в Тунисе (2010—2011)
 Революция в Египте (2011)
 Евромайдан (2013—2014)
 Русская весна (2014)

Впервые выражение «Твиттер-революция» применено в контексте масштабных протестов молдавской молодёжи против нечестных выборов в парламент в 2009 году. Первоначально акции носили мирный характер: молодёжные некоммерческие организации HydePark и ThinkMoldova организовали флешмоб, активно используя при этом возможности социальных сетей. Участники флешмоба должны были прийти на главную площадь Кишинева — Пяца Марий Адунэрь Национале — держа в руках зажженные свечи. В итоге на площади собралось 10 тысяч человек, открыто выражающих протест против сфальсифицированных результатов выборов и требующих их отмены. По мнению Евгения Морозова, Твиттер в данных протестах сыграл роль не только мобилизирующую, но и информационную, став основным средством распространения новостей о кишиневских событиях. Данные из Твиттера и других соцсетей активно использовались зарубежными журналистами для освещения протестный акций. В результате митингов Коммунистическая партия в стране потеряла власть.

Аргументы за твиттер-революцию 
Своего рода адептом явления твиттер-революции является американский писатель и исследователь социальных медиа Клэй Ширки. Ширки — автор «библии протестов в социальных медиа» — книги «Сюда приходят все». Он преподаёт в Нью-Йоркском университете, где также рассказывает об организационной силе Интернета.

Он полагает, что социальные сети являются инструментом, который способен кардинальным образом изменить современную политическую систему, сделав каждого пользователя участником политического процесса, способным вносить свой вклад в принятие всех решений. По мнению Ширки, развитие Интернета — «это тектонический сдвиг, фундаментальное изменение. Наше поколение переживает момент величайшего в истории человечества роста возможностей самовыражения».

Интернет-цензура 
Естественно, властные структуры не оставили новый феномен без внимания. Сначала ответом стала жесткая интернет-цензура: в Молдове были заблокирована национальная версия «Одноклассников», в Тунисе, в 2011 году, после самосожжения торговца овощами, блокировке подверглись YouTube, Vimeo и ряд новостных сайтов, были введены ограничения на доступ к соцсетям. В Египте же власти поступили ещё более радикально, заблокировав доступ к практически всему Интернету в период с 27 января по 2 февраля 2010 года.

Однако Евгений Морозов считает, что с тех пор правительства соответствующих стран значительно продвинулись в сфере медиа-технологий и в итоге оказались «не только быстрее, но и хитрее» оппозиционеров в сети и «очень скоро начали вести в Интернете слежку, цензуру и пропаганду». Исследователь утверждает, что ещё 6 лет назад автократические правительства «тупо блокировали неприятные им сайты, но с тех пор невероятно продвинулись, особенно Китай и Иран. Они спланировали хитрые пропагандистские кампании, разработали массу тонких технологий слежки и шпионажа, внедрились в чаты, где общались оппозиционеры».

Клэй Ширки не согласен с Морозовым в вопросе о роли Интернета в распространении демократических ценностей и продолжают считать его эффективным средством в борьбе с автократией. «Все попытки интернет-цензуры заведомо обречены; они не сработают, как не сработал Великий китайский брандмауэр», — утверждает Клэй Ширки.

Критика понятия 
Тем не менее некоторые эксперты считают феномен Твиттер-революции переоцененным и отводят ключевую роль в мобилизации протестов другим факторам. Так, например, отмечается, что большая часть твиттер-сообщений во время событий в Молдове и Иране исходила из активистов, находящихся в это время за рубежом. Более того, как отмечает в своей статье «Небольшое изменение» канадский журналист и социолог Малькольм Гладуэлл, значительная часть иранских твитов была на английском языке, а не персидском: «Несмотря на все это, казалось непонятным, почему люди, пытающиеся координировать акции в Иране, пишут на любом языке, кроме фарси». Вслед за Марком Грановеттером Гладуэлл повторяет тезис о том, что социальные сети — это «сила слабых связей», «однако слабые связи редко приводят к активности, требующей большого риска». То есть Twitter, Facebook и другие социальные платформы удобны для того, чтобы сподвигнуть пользователей на действия, не требующие серьёзной мотивации. Для системных же изменений нужна более четкая иерархия, более плотное взаимодействие между индивидами чем то, которое могут предложить социальные сети.

Евгений Морозов, посвятивший несколько лет изучению этого явления и в целом влияния Интернета на демократические процессы, также считает, что одного твиттера недостаточно, чтобы сделать революцию. В своей книге «Сетевые иллюзии. Темная сторона свободы в Интернете» он признает роль Интернета в быстром распространении информации и возможности соцсетей в координации действий, однако отмечает, что этого недостаточно, чтобы в обществе произошли радикальные, революционные перемены.

Литература 
 Евгений Морозов — Сетевые иллюзии. Темная сторона свободы в Интернете. пер. с англ. И. Кригера. — Москва: АСТ: CORPUS, 2014

Примечания

См. также 
 Твиттер-дипломатия

Революции